

Patronyme 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositeur allemand dont l'œuvre s'étend chronologiquement de la période classique jusqu'aux débuts du romantisme.
 Johann van Beethoven (1740-1792), père de Ludwig van Beethoven.
 Louis Beethoven Prout (1864–1943), entomologiste et musicologue britannique.

Cinéma et télévision 
 Beethoven, film français de Victorin Jasset sorti en 1909.
 Beethoven, film autrichien de Hans Otto Löwenstein sorti en 1927.
 Une série de films tirant leur nom du personnage principal, un chien nommé Beethoven :
Beethoven, film américain de Brian Levant sorti en 1992 ;
 Beethoven 2 (1993) ;
 Beethoven 3 (2000) ;
 Beethoven 4 (2001) ;
 Beethoven et le Trésor perdu (2003) ;
 Beethoven : Une star est née ! (2008) ;
 Beethoven sauve Noël (2011).
 Beethoven et le Trésor des pirates sorti en 2014
 Beethoven (1994-1995), série animée américaine, créée à la suite du succès des deux premiers films Beethoven.

Musique 

 Roll Over Beethoven, chanson de Chuck Berry.

Divers 
 Kiki van Beethoven est une pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt.
 Beethoven (ou Mosquito), émetteur de sons suraigus « anti-jeunes ».
 Beethoven, sculpture d’Antoine Bourdelle.
 Beethoven-Haus, maison de Beethoven.
Beethoven, cratère sur Mercure.

Homonymie de titre